Adiri steht für

 Adiri (Libyen), Hauptstadt des Distrikts Wadi asch-Schati’
 Adiri (Taiwan), Ort in der Gemeinde Wutai
 Adiri (Titan), Region auf dem Titan
 Adiri (Mythologie), sagenumwobene Unterwelt

Adiri ist der Familienname folgender Personen:

 Niv Adiri, israelischer Tontechniker
 Jonathan Adiri, israelischer Unternehmer